Esistono più comuni francesi con questo nome

 Aubigné – Ille-et-Vilaine
 Aubigné – Deux-Sèvres